Гармони́ческая фу́нкция — вещественная функция , определенная и дважды непрерывно дифференцируемая на евклидовом пространстве  (или его открытом подмножестве), удовлетворяющая уравнению Лапласа:
 
где  — оператор Лапласа, то есть сумма вторых производных по всем прямоугольным декартовым координатам xi (n = dim D — размерность пространства).

Например, гармонической функцией является электростатический потенциал в точках, где отсутствует заряд.

Свойства

Принцип максимума 
Функция U, гармоническая в области , достигает своего максимума и минимума только на границе . Таким образом, гармоническая функция не может иметь во внутренней точке области локального экстремума, за исключением тривиального случая постоянной в  функции.
Однако функция может быть неопределена на границе, поэтому правильнее сказать

Теорема Лиувилля 
Гармоническая функция, определённая на  и ограниченная сверху или снизу, постоянна.

Свойство среднего 
Если функция  гармонична в некотором шаре  с центром в точке , то её значение в точке  равно её среднему значению по границе этого шара или по шару:
 

где  — объём шара  и   — площадь его границы.

Обратно, любая непрерывная функция, обладающая свойством среднего для всех шаров, лежащих в некоторой области, является в этой области гармонической.

Дифференцируемость 
Функция, гармоническая в области, бесконечно дифференцируема в ней.

Неравенство Гарнака 
Если функция , гармоническая в к-мерном шаре  радиуса  с центром в некоторой точке , неотрицательна в этом шаре, то для её значений в точках  внутри рассматриваемого шара справедливы неравенства: , где .

Теорема Гарнака 
Пусть  — положительные гармонические функции в некоторой области . Если ряд  сходится хотя бы в одной точке области , то он равномерно сходится внутри .

Гармонические функции на комплексной плоскости

На комплексной плоскости гармонические функции  тесно связаны с голоморфными функциями. В частности выполняется следующее утверждение : для произвольной области  в  если  это голоморфная функция на , то  является гармонической функцией над . 

Выполняется также и обратное утверждение. Если  является гармонической функцией над односвязной областью , то  для уникальной, с точностью до константы, голоморфной над  функции .

См. также 
 Оператор Лапласа
 Задача Дирихле
 Голоморфная функция
 Субгармоническая функция
 Плюригармоническая функция

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференциальные уравнения
Типы функций
Гармонические функции